Tomasz Trojanowski (ur. 1947) – polski neurochirurg
 Tomasz Trojanowski (ur. 1965) – polski pisarz